Blush steht für:

 Blush (Girlgroup), eine asiatische Girlgroup
 Blush (Kurzfilm), ein Schweizer Kurzfilm von 2000
 Der englische Begriff für Rouge (Kosmetik)
 Blush (Wein), amerikanische Bezeichnung für einen roséähnlichen Wein